Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 2-ї категорії Faber Grand Prix 1999, який відбувся усьоме в Ганновері (Німеччина). Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 5–7, 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 1999 Faber Grand Prix Doubles Draw 

Faber Grand Prix
Тур WTA 1999